La tour du Brotsch se situe au sommet du Brotschberg (), au-dessus de Haegen en Alsace ; elle mesure  de haut. Elle fut érigée en 1897 par le club vosgien de Saverne.

Un escalier en colimaçon de  permet d'accéder à la plateforme du sommet. Il y est possible d'observer la plaine d'Alsace et le plateau Lorrain. Quand les conditions météorologiques le permettent, on distingue la Cathédrale de Strasbourg d'un côté, et le Rocher de Dabo de l'autre.

Sa date de construction est inscrite au-dessus de l'entrée : «  » (Club vosgien - Section Saverne - 1897).

Cette tour est accessible à pied tout au long de l'année.

Voir aussi

Articles connexes 
 Brotschberg
 Château du Haut-Barr
 Châteaux du Grand-Geroldseck et du Petit Geroldseck
 Saverne
 Dabo

Monument dans le Bas-Rhin